Weiguny ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Weiguny (1851–1914), österreichischer Politiker (SDAP), Abgeordneter des Österreichischen Abgeordnetenhauses
 Bettina Weiguny (* 1970), deutsche Journalistin und Schriftstellerin